Ла Лома де лос Амолес има више значења:

 Ла Лома де лос Амолес, Лома де Сан Педро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома де лос Амолес, Лома де Сан Педро (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику